El término toma de Puebla puede referirse:

a la toma de Puebla (1832), ocurrida del 3 al 6 de octubre de 1832, cuando Antonio López de Santa Anna se pronunció contra el régimen centralista de Anastasio Bustamante, o
a la toma de Puebla (1867), ocurrida el 2 de abril de 1867, cuando el Ejército Mexicano, bajo el mando de Porfirio Díaz, venció al ejército francés durante la intervención francesa.